

Cinéma 
 Le Revenant, film français réalisé par Georges Meliès, sorti en 1903
 Le Revenant, film français réalisé par Georges Denola, sorti en 1910
 Le Revenant, film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1913
 Le Revenant (The Man from Yesterday), film américain réalisé par Berthold Viertel, sorti en 1932

Littérature 
 Le Revenant, roman français de René Belletto publié en 1981
 , roman de Michael Punke publié en 2002

Voir aussi 
 Un revenant, film français réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1946
 The Revenant, film américain réalisé par Alejandro González Iñárritu, sorti en 2015